Termenul „Lopatnic” se poate referi la:

Râul Lopatnic în Republica Moldova
Satul Lopatnic în Republica Moldova